Estrela do Norte (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Estrela do Norte (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo